Tigersprung bezeichnet:
 Tigersprung, im Radsport eine Aktion auf der Ziellinie
 Tigersprung (Film), einen Kurzfilm zur Radsportgeschichte Kölns (2018)

Siehe auch:
 Unternehmen Tigersprung, deutscher Titel des US-amerikanischen Kriegsfilms Flying Tigers (1942)